Sawley (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Sawley (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Sawley (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire